

Geografia

Austria 
 Hainburg an der Donau – miasto w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Bruck an der Leitha

Niemcy 
 Hainburg – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Offenbach

Zobacz też 
 brama Hainburska